Il singolare del Cincinnati Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mats Wilander era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Stefan Edberg.

Brad Gilbert ha battuto in finale 6–4, 2–6, 7–6  Edberg.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Cincinnati Open 1989